De Coppa Italia 1999–2000 was de 51ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 15 augustus 1999 en eindigde op 18 mei 2000 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan onder leiding van scheidsrechter Gianluca Paparesta. De beker ging voor de derde keer in de clubgeschiedenis naar Lazio Roma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Internazionale.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1999/00
 Serie B 1999/00

Bekervoetbal 1999/00
2000